Демократическата партия на Албания е дясноцентристка, консервативна политическа партия. Партията е пълноправен член на Европейската народна партия. Сали Бериша, ръководител на партията от 1991 до 1992 г. и от 1997 до 2013 г., е президент на Албания в периода април 1992 – юли 1997 г. Бил е и министър-председател от септември 2005 до септември 2013 г.

История 
Партията е основана през 1990 година, ставайки първата опозиционна партия.

Председатели

Места в парламента

Външни препратки 
 Официален сайт

Политически партии в Албания